Zarif ist der Familienname folgender Personen:

 Hajji Muhammad Arif Zarif (1942–2007), afghanischer Politiker und Unternehmer
 Mohammad-Dschawad Zarif (* 1960), iranischer Politiker
 Samir Zarif (* 1980), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Sarif